Französisches Mittelgebirge steht für:

 die Cevennen im zentralen Süden Frankreichs
 die Ardennen im Norden Frankreichs

Siehe auch:
 Zentralmassiv